Hermerén är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Göran Hermerén (född 1938), svensk filosof
 Harry Hermerén (1907–1995), svensk teolog
 Henrik Hermerén (född 1942), svensk statsvetare